

События 

 28 марта — заложение именной звезды Валерия Леонтьева на Площади Звёзд.
 Впервые вышла в эфир радиостанция Наше радио
 Первый сингл с первого альбома Бритни Спирс …Baby One More Time, который стал хитом во всех странах мира.
 Возвращение на сцену группы Modern Talking
 11 июня родилась первая дочь Джеймса Хэтфилда (вокалист группы Metallica)
 Певица Натали выпустила песню Ветер с моря дул, который стал сразу хитом и Натали была на пике популярности

Образовались 
 поп-группа Alcazar
 рок-группа Lumen
 рок-группа «Zемфира»
 рок-группа «Торба-на-Круче» (петербургский период)
 рок-группа «Полюса» (декабрь)
 метал-группа Bullet for My Valentine
 симфо-пауэр-метал-группа Edenbridge
 рэп-группа «Ю.Г.»
 рок-группа Breaking Benjamin
 дуэт Mandalay
 дуэт Evil Nine
 рок-группа Thirty Seconds to Mars
 рэп-группа «Многоточие»
 инди-группа «Морэ & Рэльсы»
 постметал-группа Cult of Luna
 группа Hi-Fi (2 августа)
 рок-группа Eagles of Death Metal
 рок-группа Gorillaz
 рок-группа Coldplay

Продажи 
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard Top 200) — звуковая дорожка к фильму «Титаник»
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «Talk on Corners» (The Corrs)
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Too Close» (Next)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Believe» (Шер)
 Самый продаваемый сингл в мире — «...Baby One More Time» (Бритни Спирс)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Лорин Хилл за The Miseducation of Lauryn Hill
 «Грэмми» за запись года — Селин Дион за «My Heart Will Go On»
 «Грэмми» за песню года — «My Heart Will Go On»
 Brit Awards за лучшие британские записи: сингл — «Angels» (Робби Уильямс), альбом — «This Is My Truth Tell Me Yours» (Manic Street Preachers)

Зал славы рок-н-ролла 
Исполнители:
 Eagles (, , Джо Уолш, , Гленн Фрай, Дон Хенли и )
 Fleetwood Mac (Линдси Бакингем, Питер Грин, , , Кристин Макви, Стиви Никс,  и Мик Флитвуд)
 The Mamas & the Papas (Денни Доэрти, Джон Филлипс, Мишель Филлипс и Касс Эллиот)
 Santana (, , , Грегг Роли, Карлос Сантана и )
 Джин Винсент
 Ллойд Прайс
Раннее влияние:
 Джелли Ролл Мортон
Неисполнители:
 Аллен Туссант

Зал славы авторов песен 
 Джон Барри
 Дэйв Бартоломью
 Фэтс Домино
 
 Джон Уильямс
Награда Джонни Мерсера:
 Пол Саймон
Награда Эйба Олмена издателю:
 Ирвин З. Робинсон
Награда Хауи Ричмонда создателю хитов:
 Дайана Росс
Награда покровителю искусств:
 
Награда за выдающуюся песню:
 The Christmas Song
Награда Сэмми Кана за жизненные достижения:
 Берри Горди

Зал славы кантри 
 Джордж Морган
 Элвис Пресли
 Тэмми Уайнетт

Выпущенные альбомы 
См. также категорию музыкальных альбомов 1998 года.

Январь 

 16 января — Moon Safari (Air, LP, Source)

 26 января — Sin/Pecado (Moonspell, LP, Century Media)

Февраль 
 15 февраля — Стрелки идут вперёд (Стрелки)
24 февраля — Train (Train)

Март 
 2 марта — Deus ex Machina (Лив Кристин)
 3 марта — Ray of Light (Мадонна)
6 марта — Hameln (In Extremo)
 10 марта — Snake Bite Love (Motörhead)
 23 марта — Virtual XI (Iron Maiden, EMI/CMC International)
 23 марта — Intra Venus (The Bates)
 24 марта — In the Line of Fire (Hussein Fatal)
 28 марта — Санта-Барбара (Валерий Леонтьев)
С любовью к Единственной — (Филипп Киркоров)

Апрель 

 1 апреля — Гранатовый альбом (Сплин)

 7 апреля — Lacuna Coil (Lacuna Coil, EP)
 14 апреля — Duality (Лиза Джеррард и Питер Бурк)
 20 апреля — Music Has the Right to Children (Boards of Canada, LP, Warp Records)
 21 апреля — Soulfly (Soulfly, CD, Roadrunner Records)
 24 апреля — Better Than Raw (Helloween)
 27 апреля — Nightfall in Middle-Earth (Blind Guardian)

Май 
 1 мая — It's Dark and Hell Is Hot (DMX)
 2 мая — Генератор зла (Ария)
 5 мая — Cruelty and the Beast (Cradle of Filth)
 11 мая — Version 2.0 (Garbage)
 12 мая — Mezzanine (Massive Attack)
 14 мая — Mina Celentano (Адриано Челентано)
 18 мая — Destroyer (Gorgoroth)

Июнь 
 2 июня — Cold (Cold)
 2 июня — Abandon (Deep Purple)
 30 июня — Behind the Front (The Black Eyed Peas)
 30 июня — System of a Down (System of a Down)

Июль 
 14 июля — Destiny (Stratovarius)
 14 июля — Hello Nasty (Beastie Boys)
 20 июля — No Time to Chill (Scooter)

Август 

 5 августа — Шамора (Мумий Тролль)

 18 августа — Follow the Leader (Korn)
 18 августа — Devil Without a Cause (Кид Рок)
 18 августа — Candyass (Orgy)
22–23 августа — Live aus Berlin (Rammstein)
 25 августа — EndSerenading (Mineral)
 25 августа — Hellbilly Deluxe (Rob Zombie)
 25 августа — I've Been Expecting You (Робби Уильямс)
 25 августа — The Miseducation of Lauryn Hill (Лорин Хилл)
 25 августа — Godsmack (Godsmack)

Сентябрь 

 14 сентября — Там, де нас нема (Океан Ельзи)

 14 сентября — Form & Function (Photek)
 15 сентября — Mechanical Animals (Marilyn Manson)
 22 сентября — Queens of the Stone Age (Queens of the Stone Age)
 22 сентября — Psycho Circus (Kiss)
 28 сентября — Electric Fire (Роджер Тейлор)
 29 сентября — Psyence Fiction (UNKLE)

Октябрь 
 1 октября — Oceanborn (Nightwish)
 1 октября — Gran Turismo (The Cardigans)
 5 октября — Symphony of Enchanted Lands (Rhapsody)
 6 октября — Against (Sepultura)
 12 октября — You’ve Come a Long Way, Baby (Fatboy Slim, Atlantic Records)
 12 октября — Without You I’m Nothing (Placebo)
13 октября — 12 Songs of Christmas (Этта Джеймс)
 20 октября — Hard to Swallow (Ванилла Айс, Republic Records)
 20 октября — Eros live (Эрос Рамаццотти, DDD, RCA Records)
 22 октября — Believe (Шер)
 26 октября — Up (R.E.M.)
27 октября — Once in a LIVEtime (Dream Theater)

Ноябрь 
 10 ноября — Roseland NYC Live (Portishead)
 17 ноября — Americana (The Offspring)
 24 ноября — Garage Inc. (Metallica)

Декабрь 
 5 декабря — Чувствуйте Не Спать!!! (ППК)
 10 декабря — Ой, мама, шика дам! (Филипп Киркоров)

Неточная дата 
 Alquilbencil (Alquilbencil, LP)
 LP5 (Autechre)
 Buddha (Blink-182)
 Keepin' It Real (C-Block)
 Industry (Dom & Roland)
 Third Dimension (Down Low)
 Evanescence (Evanescence, EP)
 Embrace the Emptiness (Evoken)
 On the Floor at the Boutique (Fatboy Slim)
 Something Wicked This Way Comes (Iced Earth)
 Weckt die Toten (In Extremo, LP)
 Jaga Jazzist Magazine EP (Jaga Jazzist)
 Pictured Within (Jon Lord)
 Saturday Teenage Kick (Junkie XL)
 I Am Not a Doctor (Moloko)
 Big Calm (Morcheeba)
 Father (Nana)
 Yield (Pearl Jam)
 Live & Rare (Rage Against the Machine)
 I Wanna See You Bellydance (Red Elvises)
 Making Bones (Red Snapper)

 Becoming RemiXed (Sneaker Pimps)
 Sonic Origami (Uriah Heep)
 Seance At The Chaebol (Vacuum)
 Invictus (Virgin Steele)
 10 лет жизни (Агата Кристи)
 Два kopablya Remixed 2 (Агата Кристи)
 Чудеса (Агата Кристи)
 Это Не Больно (Рабы Лампы)
 Black Art (Mental Home)
 Koncert (Яромир Ногавица)
 Vain Glory Opera (Edguy)
 Овалы (Вячеслав Бутусов)
 Ветер с моря (Натали)
Уличный художник (Наталья Штурм)
 Баллады (Сектор Газа)
 Блажь (Николай Носков)
 Ты меня не буди (Маша Распутина)

Родились 
 23 января — XXXTentacion (ум. ) — американский рэпер и автор песен
 29 января — Мион Мукаити — японская певица, участница группы AKB48
 11 февраля — Халид — американский соул-певец и автор-исполнитель
 17 февраля — Моргенштерн — российский рэпер, музыкант и видеоблогер
 19 февраля — Lexii Alijai (ум. ) — американская хип-хоп-исполнительница
 16 марта — Lil Keed (ум. ) — американский рэпер, певец и автор песен
 15 июля — JayDaYoungan (ум. ) — американский рэпер
 8 августа — Шон Мендес — канадский певец, автор песен и фотомодель
 2 декабря — Juice WRLD (ум. ) — американский рэпер, певец и автор песен

Скончались 

 6 января — Георгий Свиридов (82) — советский и российский композитор и пианист
 14 января — Сафие Айла (90) — турецкая певица
 16 января — Гаянэ Чеботарян (79) — советский, российский и армянский композитор, музыковед, пианистка и педагог
 19 января — Карл Перкинс (65) — американский певец, гитарист и композитор
 6 февраля — Карл Уилсон (51) — американский певец, музыкант и автор песен, основатель и гитарист группы The Beach Boys
 6 апреля — Тэмми Уайнетт (55) — американская кантри-певица и автор песен
 2 мая — hide (33) — японский музыкант, гитарист группы X Japan
 14 мая — Фрэнк Синатра (82) — американский певец, актёр и шоумен
 15 мая — Сергей Парамонов (36) — советский и российский певец
 3 августа — Альфред Шнитке (63) — советский и российский композитор, музыкальный педагог и музыковед
 5 августа —  (82) — американский гитарист и аранжировщик
 4 сентября — Игорь Сорин (28) — советский и российский певец и музыкант, солист группы «Иванушки International»
 12 октября — Олдрих Флосман (73) — чешский и чехословацкий композитор.
 15 октября — Рольф Агоп (90) — немецкий дирижёр
 11 декабря — Линн Стрейт (30) — американский певец и музыкант, вокалист группы Snot
 30 декабря —  (64) — американский певец, вокалист группы The Drifters

См. также

Примечания